Kortumowo – wymyślona przez Zbigniewa Nienackiego miejscowość położona na ziemi chełmińskiej, w której Pan Samochodzik rzekomo odnalazł skarb Templariuszy. Siedziba fikcyjnej parafii rzymskokatolickiej z XIV-wiecznym kościołem. Opis książkowy może jednak dotyczyć rzeczywistej miejscowości, Chwarszczan, Koronowa, Kornatowa lub innej. 

Miejscowość opisana jest w powieści Pan Samochodzik i templariusze. Nazwa wioski pochodzi od łacińskich słów cor tuum, co oznacza „serce twoje”. W powieści kluczem do odnalezienia skarbu było hasło „tam skarb twój, gdzie serce twoje” (łac. ubi thesaurus tuus, ibi cor tuum) – cytat z Ewangelii Mateusza (Mt. 6,21). Wioska ta według powieści miała się stać nową stolicą zakonu krzyżackiego po opuszczeniu w 1309 przez wielkiego mistrza Zygfryda von Feutchwangen jego dotychczasowej siedziby, którą była Wenecja. Do podjęcia decyzji o lokalizacji stolicy w tym miejscu zamiast dogodniejszego strategicznie Elbląga miała skłonić wielkiego mistrza wpływowa pozycja mistrza krajowego Prus Heinricha von Plotzke w zakonie.

Przypisy 

Fikcyjne miasta